Акіцусіма:

 Акіцусіма  — японський гідроавіаносець часів Другої світової війни.
 Акіцусіма — бронепалубний крейсер Японського Імператорського флоту.